In 1981 werd de 40ste editie van de Beker van de Sovjet-Unie gespeeld voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 17 februari tot 9 mei. Er werd niet meteen met rechtstreekse uitschakeling gewerkt, maar eerst werd een groepsfase gespeeld. SKA Rostov, dat aan het einde van het jaar uit de Sovjet Top Liga zou degraderen werd de bekerwinnaar.

Kwalificatie
Spartak Moskou en Dinamo Tbilisi waren vrijgesteld van de kwalificatie en plaatsten zich meteen voor het hoofdtoernooi. De overige zestien teams uit de Top Liga en alle 24 teams van de Pervaja Liga namen deel aan de kwalificatie, alsook de zes teams uit de Vtoraja Liga van 1980 die via de eindronde geen promotie konden afdwingen. Er waren acht groepen waarvan de groepswinnaars en de zes beste tweedes zich plaatsten.

Zone I

Zone II

Zone III

Zone IV

Zone V

Zone VI

Zone VII

Zone VIII

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke repbulieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Laatste 16

 Opmerking: In geval van een gelijkspel werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Externe link
 RSSSF

Beker van de Sovjet-Unie